Conscripto puede referirse a:

Concepto común 
 Conscripto, hombre joven (en ciertos países también mujer joven) que efectúa su servicio militar.

Tradición 
 Conscriptos de Chassenard hace referencia a que Chassenard es una comuna donde se practica la tradición de los conscriptos.

Lugares, geografía 
 Conscripto Bernardi, municipio del departamento Federal, en el norte de la provincia de Entre Ríos, República Argentina.
 Faro Punta Conscriptos, faro en el sur de Argentina.
 Refugio de conscriptos, refugio en el macizo del Mont Blanc.